«Каннибалы-гуманоиды из подземелий» () — американский фильм ужасов 1984 года режиссёра Дугласа Чика с Джоном Хёрдом и Дэниелом Стерном в главных ролях.

Акроним C.H.U.D. расшифровывается как «Cannibalistic Humanoid Underground Dweller», то есть каннибалы-гуманоиды из подземелий.

Сюжет 
В Нью-Йорке происходят странные вещи. В одном из кварталов города внезапно начинают исчезать люди. Пропадают разные люди, но большинство это бездомные, живущие под землёй в городских коммуникациях. Этим делом занимается капитан полиции Бош, у которого здесь есть и личный интерес, ведь одна из пропавших — его жена. Он проводит беседу с «Преподобным» Эй Джи Шепардом, который занимается благотворительностью, связанной с бездомными. Тот подтверждает, что последние две недели «подземные» бездомные не появляются и не приходят за бесплатной похлёбкой. Ещё он показывает Бошу свои находки, которые он сделал в городских катакомбах: сапог от скафандра и счётчик Гейгера.

В этом же квартале живёт фотограф Джордж Купер со своей подругой Лорен. Его последний проект, как раз связан с жителями канализации. Полиция знает об этом и хочет побеседовать с ним. Купера не оказывается дома, но Преподобный выносит из его квартиры фотографии катакомбных жителей.

Происходит очередное похищение. Некое существо из канализации уносит с собой старика. В этот раз уже есть свидетель — маленькая девочка, внучка жертвы. В полиции она рассказывает, что её дедушку утащил монстр. Далее какое-то непонятное мёртвое существо находят двое рабочих. Обследование показывает, что существо отравилось газом. Люди из Комиссии по ядерному надзору утверждают, что это человек, однако он сильно мутировал из-за радиации. Они называют его «Чад» (). Капитан Бош хочет спустить в шахты своих людей для проверки их на наличие других подобных существ, но мистер Уилсон, представитель Комиссии по ядерному надзору, категорически против. Он заявляет, что не пустит полицейских и что в подземелье спустится только его команда. Капитан Бош понимает — ядерщики ведут какую-то свою грязную игру. Тем не менее, в тоннели спускаются обе группы и обе исчезают…

Чады начинают проявлять больше активности и чаще выходить на поверхность за новыми жертвами. Один из них даже громит закусочную, вместе с двумя полицейскими внутри. Мистер Уилсон решается на радикальные меры. Он приказывает запечатать все люки в ближайших кварталах и закачать под землю газ, чтобы отравить всех монстров. Однако, это очень опасно, ведь газ горюч. К тому же в подземелье находится много людей: Преподобный, фотограф Джордж Купер, а также местный журналист. К тому же ещё не известно, что произошло с двумя группами посланными под землю, они могут быть ещё живы.

В это время фотограф и Преподобный, бродя в туннелях в поисках незапертого люка, случайно находят свалку ядерных отходов. Оказывается, ядерщики складировали токсичные отходы прямо под городом. Радиация негативно повлияла на бездомных, живущих под землёй, и превратила их в монстров. Шепард и Купер сообщают об этом капитану полиции, используя найденную рацию. Капитан Бош пробует освободить их, но на его пути становится мистер Уилсон. Он готов убить их всех, лишь бы только сохранить в секрете историю с ядерными отходами.

В ролях 
 Джон Хёрд — Джордж Купер
 Дэниел Стерн — «Преподобный» Эй Джи Шепард
 Кристофер Карри — капитан Бош
 Ким Грейст — Лорен Дэниелс
 Дж. К. Куин — Мёрфи
 Майкл О’Хара — Фуллер
 Питер Майкл Гец — дедушка
 Сэм Макмюррей — офицер Креспи
 Фрэнки Фэйзон — сержант Паркер
 Джон Гудмен — полицейский в закусочной
 Джей Томас — полицейский в закусочной
 Халли Фут — официантка
 Грэм Беккел — Вэл
 Джон Полито — журналист
 Джордж Мартин — мистер Уилсон

Рецензии 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг свежести 29 % на основе 14 рецензий. Лоуренс Ван Гельдер из The New York Times в своей рецензии отмечает: «Фильм не предъявляет каких-либо серьёзных претензий к правительству и не затрагивает проблемы окружающей среды. Это лёгкое коммерческое развлечение, но для фильма ужасов это достойная попытка». Патрик Naugle из DVD Verdict называет фильм забавным и также указывает, что он фокусируется больше на развлечении, чем на серьёзных проблемах. Кит Фиппс из The A.V. Club отмечает, что «фильм идеально подходит для усталого вечернего просмотра и практически несмотрибелен в любое другое время». Джошуа Роткопф из Time Out включил его в список лучших фильмов снятых в Нью-Йорке, но назвав фильм «больше смешным, чем страшным».

Наследие 
Во время своего выхода фильм был разгромлен критиками, однако с годами приобрёл культовый статус. Отсылки на фильм встречались в таких сериалах, как «Симпсоны», «Флэш», Aqua Teen, «Касл», «Спецагент Арчер» и др. В 1989 году вышло продолжение «Каннибалы-гуманоиды из подземелий 2» (). В 2014 году был нарисован коллекционный постер к фильму. Один из первых белорусских комиксов «Чёрный лабиринт» (вышел в 1992 году тиражом в 100 тысяч экземпляров) был основан на фильме C.H.U.D..

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы 1984 года
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1984 года
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1984 года
Фильмы New World Pictures
Фильмы о Нью-Йорке
Фильмы о монстрах
Фильмы о катакомбах
Независимые фильмы США